Pettenhof ist der Ortsname von

 Pettenhof (Brunn), Ortsteil der Gemeinde Brunn, Landkreis Regensburg, Bayern
 Pettenhof (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Pettenhof (Schmidmühlen), Ortsteil des Marktes Schmidmühlen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Siehe auch:
 Pettenhofen